Rue des Vignes peut désigner les voies suivantes :

rue des Vignes à Bruxelles ;
 rue des Vignes à Laeken ;
 rue des Vignes à Liège.

rue des Vignes à Montpellier ;
 rue des Vignes à Nantes ;
 rue des Vignes à Paris, ainsi que plusieurs anciennes rues de Paris ou des rues d'anciennes communes limitrophes annexées :
 rue des Vignes, voir rue Bonnet ;
 rue des Vignes, voir rue Bois-Le-Vent (partie comprise entre les rues Mozart et de Boulainvilliers) ;
 rue des Vignes-de-l'Hôpital, voir rue Rubens ;
 rue des Vignes ou Saint-Symphorien-des-Vignes, voir rue des Cholets ;
 rue des Vignes à Auteuil, voir rue Pierre-Guérin (partie comprise entre les rues Jean-de-La-Fontaine et de la Source) ;
 rue des Vignes à Chaillot, voir rue Vernet (partie comprise entre les rues de Chaillot et de Bassano) ;
 rue des Vignes à Vaugirard, voir rue Dombasle ;
 rue des Vignes à Toulouse.

Vignes